

Eventos

Nascimentos

Falecimentos

Prémios 
 Medalha Copley
 Benjamin Wilson

1760 na ciência